Forcone, attrezzo agricolo affine al rastrello
Forcone, uno schema di gioco nel calcio
Biforcazione a forcone o forcone, in matematica è un tipo di biforcazione locale